Агва Заркита има више значења:
 Агва Заркита (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Заркита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Заркита (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику